Feuillet – comune di Panama
 Louis Feuillée –  esploratore, astronomo e geografo francese